Australian Masters — традиционный шахматный турнир, проводящийся в Мельбурне с 1987 г. на средства мастера ФИДЕ Э. Леви и принадлежащей ему компании "Hallsten". Сам Леви регулярно участвует в данном соревновании.

Турниры проводятся по круговой системе при 10 (реже 12) участниках.

С 2013 г. турнир имеет статус гроссмейстерского. На нем установлены нормы для присвоения международных званий.

В разные годы победителями турнира были многие сильнейшие шахматисты Австралии. Чаще других победителем становился С. Соломон (7 раз).

Хронологическая таблица

Примечания 

Шахматные турниры
Шахматы в Австралии